Diese Episodenliste enthält alle im Rahmen des NPR-Podcasts Tiny Desk Concerts ausgestrahlten Konzerte. Nicht berücksichtigt sind Sonderepisoden, die im Rahmen von Festivals – etwa am SXSW 2019 – aufgezeichnet wurden oder aus Wiederholungen bestehen.

Episoden

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Weblinks 
 NPR-Website mit allen Konzertvideos

Episodenliste
National Public Radio